Ридер Матос Сантос (; родился 27 февраля 1993, Сеабра, Бразилия) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Перуджа».

Клубная карьера 
Матос начал карьеру в футбольной школе «Витории». В возрасте 15 лет он был замечен скаутами итальянской «Фиорентины» и приглашён в академию «фиалок». В 2012 году для получения игровой практики Ридер отправился на родину, где на правах аренды перешёл в «Баия». 9 августа 2012 года в матче против Португезы он дебютировал в бразильской Серии A. 2 июня 2013 года в поединке против «Интернасьоналя» Матос забил свой первый гол.

Летом 2013 года Ридер вернулся в Италию. 19 сентября в матче Лиги Европы против португальского «Пасуш де Феррейра» он дебютировал в составе «фиалок», заменив во втором тайме Хоакина. В этой же встрече Матос забил свой первый гол за клуб. 22 сентября в поединке против «Аталанты» он дебютировал в Серии A. В матчах Лиги Европы против румынского «Пандурия» Ридер отличился дважды. В 2014 году он помог «фиалкам» выйти в финал Кубка Италии.

Летом 2014 года Ридер на правах аренды перешёл в испанский клуб «Кордова». 25 августа в матче против мадридского «Реала» он дебютировал в Ла Лиге. С приходом новым главным тренером Мирослава Джукича Матос вернулся обратно в Италию.

В начале 2015 года Ридер на правах аренды перешёл в «Палмейрас». 15 марта в матче Лиги Паулисты «XV ноября» он дебютировал за новую команду. Сыграв один матч Матос был возвращён «Фиорентине». Летом Ридер был отдан в аренду в «Карпи». 23 августа в матче против «Сампдории» он дебютировал за новый клуб. В этом же поединке Ридер забил свой первый гол за «Карпи».

В начале 2016 года Матос перешёл в «Удинезе», подписав контракт на четыре года. 3 февраля в матче против «Эмполи» он дебютировал за новую команду.

10 января 2018 года Матос перешел на правах аренды в «Верону» из «Удинезе» до 30 июня 2018 года.

29 августа 2019 года Матос перешел на правах аренды в «Люцерн» из «Удинезе».

После одного выступления за «Удинезе» в начале сезона Серии А 2020-21, 4 октября 2020 года он перешел на правах аренды в клуб Серии В «Эмполи» на сезон 2020/21, забив 7 голов и выиграв повышение в Серию А с командой.

После возвращения в «Удинезе» по окончании срока аренды клуб Серии В «Перуджа» подписывает с ним контракт на 2 года 31 августа 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Карпи»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Люцерн»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Перуджа»